

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5
 Kozia Ulica – część wsi Chełmce w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica
 Kozia Ulica – część wsi Konaszówka w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Książ Wielki
 Kozia Ulica – część wsi Wronowo w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki
 Kozia Ulica – część wsi Wysokie w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki
 Kozia Ulica – część wsi Bukowie w woj. świętokrzyskim w pow. ostrowieckim w gminie Kunów

Zobacz też 

 Ulica Kozia